A TOTAL Cargo  é uma companhia aérea que atua no transporte nacional de cargas.
Com sede operacional em Guarulhos, atende a demanda para os demais aeroportos em que opera, principalmente fazendo a RPN - Rede Postal Noturna, em serviço para os Correios.

A empresa
A TOTAL CARGO atua no transporte aéreo de cargas, principalmente prestando serviços aos Correios, além de clientes por meio de fretamentos por demanda, como por exemplo o Banco Central.
A empresa se disponibiliza em vários aeroportos.

Frota
A companhia possui aeronaves Boeing 727-200F full-cargo, modelo que é utilizado amplamente no transporte de carga aérea, trata-se de uma aeronave com altos níveis de segurança e confiabilidade. Para se juntar as aeronaves já existentes, a empresa arrendou 2 Boeing 737-400 convertidos para cargueiros. Essas novas aeronaves darão companhia aos 3 Boeing 727 que a empresa possui, com o objetivo de transportar mais cargas.

A Total Cargo é a única companhia aérea brasileira que ainda opera o Boeing 727 atualmente.

Clientes

A TOTAL Cargo tem como seus principais clientes:

Correios
(Fazendo a RPN - Rede Postal Noturna, atendida em todos os seus destinos);

Petrobras
(Transportando trabalhadores às suas bases e levando malotes, peças e documentos);

Banco Central
(Fazendo fretamento de seus malotes).

Ver também
Total Linhas Aéreas (Passageiros)

Ligações externas
  Página oficial da empresa

Empresas aéreas do Brasil
Empresas de Belo Horizonte
Empresas aéreas fundadas em 1997
Fundações no Brasil em 1997